

Onomastica
 Cate – variante del nome proprio di persona femminile Kate

Persone
 Buddy Cate – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Cees ten Cate – calciatore olandese
 Emanuel Cățe – cestista rumeno
 Field Cate – attore statunitense
 Henk ten Cate – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Marco Antônio Lemos Tozzi, noto come Catê – calciatore brasiliano
 Pieter ten Cate – compositore di scacchi olandese